27. Letnia Uniwersjada – zawody sportowe organizowane pod egidą FISU, które odbywały się od 6 do 17 lipca 2013 roku w rosyjskim mieście Kazań.

Logo 
Logo przedstawia tulipana stworzonego z pięciu linii, z których każda przybiera barwę jednej z barw olimpijskich. Czerwone „U” tworzące kielich kwiatu może symbolizować nazwę imprezy i pochodzić od pierwszej litery słowa „Universiade”. Kolejne linie, w kolorach żółtym, czarnym, zielonym i niebieskim łączą się z kielichem, tworząc pełny obraz tulipana – symbolu wiosennego ożywienia, młodości, rozwoju, radości i szczęścia.

Maskotka 
Uni, skrzydlaty śnieżny Leopard został wybrany na maskotkę uniwersjady nieprzypadkowo. Irbis zamieszkuje tereny Azji Środkowej. Jest również prawdziwym symbolem Republiki Tatarstanu, której stolicą jest Kazań. Projekt skrzydlatego śnieżnego Leoparda nawiązuje do Godła Tatarstanu. Przedstawia on uskrzydloną białą panterę z okrągłą tarczą u boku, która w przeszłości u ludów tureckich symbolizowała ochronę nad „dziećmi” Tatarstanu – jego mieszkańcami.
Uni w swej lewej dłoni trzyma znicz na którym widać pięć płomieni oznaczonych różnym kolorem. Barwy te symbolizują pięć kontynentów, których akademiccy sportowcy będą reprezentować podczas uniwersjady.

Monety 
W styczniu 2013 rozpoczęto wydawanie pamiątkowych monet.

Gazeta 
Podczas uniwersjady (w dniach 3–18 lipca) wydawano gazetę „Вестник Универсиады 2013”, który informował o wydarzeniach mających miejsce na tej imprezie. Ukazywała się ona w nakładzie 40 000 egzemplarzy (24 tys. po rosyjsku, 15 tys. po tatarsku i 1000 po angielsku).

Dyscypliny 
Po raz pierwszy w historii uniwersjady zawodnicy wystąpili w 27 dyscyplinach. Belt wrestling, boks, sambo, rugby 7 i pływanie synchroniczne zadebiutowały na tej imprezie.

 Badminton (6)
 Belt wrestling (19)
 Boks (10)
 Gimnastyka artystyczna (8)
 Gimnastyka sportowa (14)
 Hokej na trawie (2)
 Judo (18)
 Kajakarstwo (24)
 Koszykówka (2)
 Lekkoatletyka (50)
 Piłka nożna (2)
 Piłka siatkowa (2)
 Piłka wodna (2)
 Pływanie (42)
 Pływanie synchroniczne (4)
 Podnoszenie ciężarów (15)
 Rugby 7 (2)
 Sambo (18)
 Siatkówka plażowa (2)
 Skoki do wody (12)
 Strzelectwo (34)
 Szachy (3)
 Szermierka (12)
 Tenis stołowy (7)
 Tenis ziemny (7)
 Wioślarstwo (13)
 Zapasy (21)

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona Letniej Uniwersjady 2013